Via Garibaldi  oder Via Giuseppe Garibaldi heißen folgende Straßen in Italien:

 Via Garibaldi (Catania)
 Via Garibaldi (Genua)
 Via Garibaldi (Palermo), Palermo-Kalsa, Sizilien
 Via Garibaldi (Prato), Altstadt von Prato, Toskana
 Via Garibaldi (Rom)
 Via Garibaldi (Siena)
 Via Garibaldi (Trapani), Altstadt von Trapani, Sizilien
 Via Garibaldi (Turin)
 Via Garibaldi (Venedig), Venedig-Castello, Venezia

Corso Garibaldi oder Corso Giuseppe Garibaldi steht für:

 Corso Garibaldi (Mailand), Milano 1 (Innenstadt), Milano
 Corso Giuseppe Garibaldi (Forlì)
 Corso Giuseppe Garibaldi (Neapel)
 Corso Giuseppe Garibaldi (Reggio Calabria)

Via Garibaldi oder Via Giuseppe Garibaldi heißen folgende Straßen in Kroatien:
 Via Garibaldi / Ulica Garibaldi, Umago/Umag, Istrien
 Via Garibaldi / Ulica Garibaldi, Rovigno/Rovinj, Istrien
 Via garibaldi / Ulica Garibaldi, Buie/Buje, Istrien